SDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sidney (Montana) (Stati Uniti)